Jarosławiec (district Poznań) - Groot-Polen
 Jarosławiec (district Hrubieszów) - Lublin
 Jarosławiec (district Zamość) - Lublin
 Jarosławiec (district Środa Wielkopolska) - Groot-Polen
 Jarosławiec (West-Pommeren)